Bruno Bonollo – ex calciatore e industriale italiano
 Giovanni Bonollo – politico italiano